

Cinema e televisione
 Anna – film del 1918 diretto da Henry Edwards
 Anna – film del 1920 diretto da Giuseppe De Liguoro
 Anna – film del 1951 diretto da Alberto Lattuada
 Anna – film del 1958 diretto da Zoltán Fábri
 Anna – film del 1975 diretto da Alberto Grifi e Massimo Sarchielli
 Anna – film del 1987 diretto da Yurek Bogayevicz
 Anna – film del 2015 diretto da Charles-Olivier Michaud
 Anna – film del 2019 diretto da Luc Besson
 Anna - cortometraggio del 2019 diretto da Dekel Berenson
 Anna – serie televisiva del 2021
 Anna – drama coreano del 2022

Geografia
 Anna – comune spagnolo della Comunità Valenzana
 Anna – città statunitense della contea di Union, Illinois
 Anna – villaggio statunitense della contea di Shelby, Ohio
 Anna – città statunitense della contea di Collin, Texas

Musica
 Anna – canzone del Trio Lescano e di Daniele Serra
 Anna – canzone di Lucio Battisti
 Anna – canzone dei Toto
 Anna – canzone di Miguel Bosé
 Anna (Go to Him) – brano musicale di Arthur Alexander, reinterpretato dai Beatles
 Anna – album dei The Courteeners del 2013
 Anna – singolo di Carlo Zannetti
 Anna – singolo di Madame del 2018

Onomastica
 Anna – nome proprio di persona italiano femminile
 Anna – forma contratta del nome proprio di persona italiano maschile Anania

Personaggi fittizi
 Anna – sorella della regina Didone nell'Eneide
 Anna – personaggio del film d'animazione Disney Frozen - Il regno di ghiaccio e delle opere correlate
 Anna Williams – personaggio della serie di videogiochi Tekken

Persone
Anna (715 circa – 773) – imperatrice consorte dell'Impero bizanino
Anna di Bisanzio (1171 – 1240) – imperatrice consorte dell'Impero bizanino
Anna (Anisia) (? – 1221) – imperatrice consorte del Secondo Impero bulgaro
Anna di Boemia (1366 – 1394) – regina consorte d'Inghilterra
Anna di Cipro (1419 – 1462) – moglie di Ludovico di Savoia
Anna di Bretagna (1477 – 1514) – regina consorte di Francia
Anna di Clèves (1515 – 1557) – regina consorte d'Inghilterra
Anna di Danimarca (1574 – 1619) – regina consorte di Scozia
Anna di Gran Bretagna (1665 circa – 1714) – regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda
Anna I di Russia (1693 – 1740) – imperatrice di Russia
Anna, principessa reale (1950 – ) – figlia di Elisabetta II del Regno Unito
 Anna (2003 – ) – rapper italiana

Religione
 Anna – madre della Madonna
 Anna – sommo sacerdote ebraico
 Anna – madre del profeta Samuele
 Anna – profetessa biblica

Altro
 Anna – nome assunto dalla rivista settimanale italiana Annabella dal 1983 al 2007
 Anna – antica unità monetaria usata in India
 Anna – videogioco del 2012
 Anna – romanzo del 2015 di Niccolò Ammaniti

Pagine correlate
 Anna King
 Hanna
 Hannah
 Sant'Anna (disambigua)